Dinhobl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Dinhobl (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Günther Dinhobl (* 1968), österreichischer Eisenbahnhistoriker